Attilio Bettega  (Molveno, 1953 – Zerubia, 1985), pilota di rally
 Roberto Bettega (Torino, 1950), ex calciatore e dirigente sportivo